Malacatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Malacatepec, ort, Puebla, Ocoyucan, 
 Malacatepec, Veracruz, ort, Alpatláhuac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar